Maas může být:

 Maas – vesnice v syrském guvernorátu Damašek
 Máza – nizozemsky Maas, řeka, která pramení ve Francii, protéká Belgií a vlévá se v Nizozemsku do Severního moře

křestní jméno
 Maas Thajoon Akbar (1880–1944) – cejlonský soudce a právník

příjmení
 viz Maas (příjmení)